

Musica 
 Access All Areas – album degli Spyro Gyra del 1984
 Access All Areas – album degli Axxis del 1991
 Access All Areas – album dei The Stranglers del 1996
 Access All Areas: Remixed & B-Side – album delle Atomic Kitten del 2005
 Access All Areas – traccia dell'album Ghost in the Shell: Stand Alone Complex OST 3 di Yōko Kanno del 2005

Televisione 
 Access All Areas – programma televisivo di LA7 del 2003